42. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 3 maja 1997 roku w Point Theatre, w Dublinie przez irlandzkiego nadawcę publicznego Raidió Teilifís Éireann (RTE), dzięki zwycięstwu Eimear Quinn, reprezentantki Irlandii podczas konkursu w 1996 roku.

Koncert finałowy prowadzili Carrie Crowley i Ronan Keating, a zwycięzcą zostali reprezentanci Wielkiej Brytanii – zespół Katrina and the Waves z utworem „Love Shine a Light” autorstwa Kimberleya Rewa, za który zdobył 227 punktów

Przebieg konkursu 
Po kontrowersjach związanymi z rundą kwalifikacyjną w 1996 roku, Europejska Unia Nadawców (EBU) wprowadziła nowe zasady kwalifikacji do finału: kraje z najmniejszą średnią punktów uzyskanych w czterech poprzednich finałach mogły być wykluczone z udziału. Z powodu rezygnacji Izraela z udziału w konkursie, tłumaczonej rocznicą Dnia Pamięci Holokaustu, w stawce finałowej znalazła się reprezentacja Bośni i Hercegowiny.

Podczas konkursu w pięciu krajach – Austrii, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii – testowane było głosowanie telefoniczne. Wyniki krajów teległosujących różniły się w niektórych przypadkach od tych, które korzystały z jurorów. Z 18 punktów na koncie, Islandia otrzymała 16 z nich od pięciu krajów używających głosów telefonicznych.

Kraje uczestniczące 
Z powodu wprowadzenia nowych zasad kwalifikacji do finału, z udziału w konkursie musieli zrezygnować nadawcy z Belgii, Finlandii, Rumunii i Słowacji.

Powracający artyści 
W konkursie w 1997 roku wzięło udział kilku artystów, którzy reprezentowali swój kraj w przeszłości. Reprezentantka Bośni i Hercegowiny, Alma Čardžić, po raz pierwszy wystąpiła w barwach kraju w 1994 roku. Maarja-Liis Ilus z Estonii i Şebnem Paker z Turcji wystąpili wcześniej w stawce konkursowej konkursu w 1996 roku.

Wyniki

Tabela punktacyjna finału

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Konkurs Piosenki Eurowizji
1997 w muzyce
1997 w Europie
Kultura w Dublinie